KSK Halle of SK Halle was een Belgische voetbalclub uit Halle. De club was aangesloten bij de voetbalbond met stamnummer 87 en had geel en blauw als kleuren. De club speelde in zijn bestaan enkele decennia in de nationale reeksen. In 2017 ging SK Halle op in de nieuwe fusieclub SK Pepingen-Halle, die onder het stamnummer 7741 van Pepingen verderging.

Geschiedenis
Na de Eerste Wereldoorlog sloot de club zich als Union Halloise aan bij de Belgische Voetbalbond. De club ging van start in de regionale reeksen. Union Halloise was een liberale club. Een tijd later sloot in de stad ook het katholieke Cercle Sportif Hallois zich aan bij de voetbalbond.

In 1937 bereikte men voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd de Derde Klasse. Het seizoen erop kreeg Union in zijn reeks het gezelschap van stadsgenoot en rivaal Cercle Sportif Hallois, dat er zelfs kampioen werd. Union bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog en de jaren er na in Derde Klasse spelen. In 1950 en 1952 eindigde de ploeg zelfs als tweede in zijn reeks. In 1953 strandde Union Halloise op de laatste plaats en zakte zo naar Vierde Klasse, sinds voorgaand seizoen de laagste nationale reeks. Twee jaar later eindigde men daar echter als voorlaatste, en zo degradeerde Halle ook uit Vierde Klasse terug naar het provinciaal voetbal.

In 1973 ging Union Halloise samen met stadsgenoot en rivaal RCS Hallois, dat sinds 1962 eveneens uit de nationale reeksen was verdwenen. De fusieclub werd KSK Halle, dat met stamnummer 87 van Union verder speelde. In 1975 bereikte men alweer de nationale Vierde Klasse. KSK Halle bleef er vijf seizoenen met wisselend succes spelen, maar zakte in 1980 opnieuw naar de provinciale reeksen.

In 1987 promoveerde KSK Halle nogmaals naar Vierde Klasse, maar het verblijf duurde maar twee jaar en Halle zakte opnieuw. De club bleef meer dan twee decennia in de provinciale reeksen spelen, tot men in 2012 de eindronde van Eerste Provinciale won en weer naar Vierde Klasse promoveerde. Men kon zich het eerst seizoen handhaven in de middenmoot, maar het volgende seizoen strandde men op een laatste plaats. Weer zakte de club na twee seizoenen terug naar Eerste Provinciale.

In 2017 ging SK Halle op in de nieuwe fusieclub SK Pepingen-Halle, die onder het stamnummer van Pepingen verderging.

Resultaten

Bekende spelers
  Yves Buelinckx
  Stéphane Demol
  Werner Deraeve
  Alan Haydock
  Ariël Jacobs
  Tshilola Tshinyama
  Zeno Debast

Bekende trainers
  Alan Haydock
 Ronny van Poucke

Externe links

 website van de club

Halle
Sport in Halle